Латіша Чжань і Мартіна Хінгіс були чинними чемпіонками, але наприкінці 2017 року Хінгіс завершила професійну кар'єру, а Чжань готувалася до Азійських ігор.

Луціє Градецька і Катерина Макарова виграли титул, у фіналі перемігши Елісе Мертенс і Демі Схюрс з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
Main Draw 

Western & Southern Open, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд